2 miejscowości w Polsce:

 Bobrowisko – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Golub-Dobrzyń
 Bobrowisko – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Suwałki